Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2015 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech. Obhájcem titulu byla srbská světová jednička Novak Djoković.

Vítězem dvouhry se stal Novak Djoković, jenž ve finále zdolal švýcarskou turnajovou dvojku Rogera Federera po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Srbský tenista tak vyhrál pátý Masters v řadě, do něhož nastoupil. Celkově si v této „mistrovské sérii“ připsal 24. trofej. V rámci okruhu ATP Tour se jednalo o padesátý třetí singlový titul a pátý v probíhající sezóně. Oba finalisté odehráli 39. vzájemné utkání, v němž Djoković snížil pasivní bilanci na 19–20.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2015